Nikarete ist der Name folgender Personen:

 Nikarete aus Megara, Schülerin und Hetäre von Stilpon
 Nikarete aus Korinth, Bordellwirtin
 Nikarete, Tochter des Ktesikles, siehe Fragment vom Grabmal der Nikarete (SK 740)